Australian Open-mesterskabet i damesingle 1973 var den 47. turnering om Australian Open-mesterskabet i damesingle og den femte udgave af mesterskabet i tennissportens åbne æra. Turneringen var en del af Australian Open 1973, der blev spillet på græsbaner i Kooyong Lawn Tennis Club i Melbourne, Victoria, Australien i perioden 26. december 1972 - 1. januar 1973.

Mesterskabet blev vundet af førsteseedede Margaret Court, som i finalen besejrede sin landsmandinde Evonne Goolagong med 6-4, 7-5. Dermed vandt Court mesterskabet 11. og sidste gang, og triumfen var australierens 22. grand slam-titel i damesingle i hendes 27. grand slam-finale. Margaret Court blev dermed den første spiller, der vandt 22 grand slam-mesterskaber i damesingle, hvilket var en forbedring af hendes egen rekord på 21 titler, og hun blev samtidig den første spiller, der vandt Australian Open-mesterskabet i damesingle elleve gange. På dette punkt havde hun også selv den tidligere rekord på ti titler. Triumfen kom i hus uden sættab, og det var tredje gang i den åbne æra, at Court vandt en grand slam-titel i damesingle uden at tabe et eneste sæt på vejen til titlen, og dermed tangerede hun Billie Jean Kings rekord, idet hun indtil da som den eneste havde udført denne bedrift i den åbne æra.

Evonne Goolagong var i Australian Open-finalen i damesingle for tredje år i træk, og det var også tredje år i træk, at hun måtte forlade finalen i taberens rolle. Finalepladsen var endvidere den tredje af hvad der skulle vise sig at blive seks finalepladser i træk ved Australian Open.

Den forsvarende mester, Virginia Wade, tabte i kvartfinalen til Kazuko Sawamatsu.

Pengepræmier 

Vinderen af damesingletitlen modtog A$ 4.500 (ekskl. per diem), hvilket næsten var en firedobling i forhold til det foregående år, hvor førstepræmien var på A$ 1.200.

Turnering

Deltagere 

Turneringen havde deltagelse af 48 spillere, hvoraf 12 blev seedet.

Seedede spillere

Resultater

Se også 
 Australian Open-mesterskabet i herresingle 1973
 Australian Open-mesterskabet i herredouble 1973
 Australian Open-mesterskabet i damedouble 1973
 Australian Open-mesterskabet i mixed double 1973

Eksterne henvisninger 
 Australian Open
 ITF - Australian Open 1973

Noter 

Australian Open 1973
1973